Pucciniastraceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Pucciniastraceae i ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen rostsvampar, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Pucciniastraceae